Division III i fotboll 1961 var 1961 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tio till tolv per serie. De tolv seriesegrarna uppflyttades till division II 1962. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Antalet lag i serien minskades till nio till nästkommande säsong.

Mellersta Norrland

Södra Norrland

N1: Fagerviks GF drog sig ur seriespel efter säsongen, 1964 sammanslogs föreningen med Wifsta/Östrands IF i Wifsta/Östrands-Fagerviks IF.
N2: Ljusne AIK kvarstod i division III för att fylla den vakans som uppstod när Fagerviks GF drog sig ur seriespel.

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

N1: Arvika BK och Arvika FF sammanslogs efter säsongen i IFK Arvika.

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Södra Götaland

Källor
Tabeller säsongen 1961

Fotboll i Sverige 1961
1961
Fotbollssäsongen 1961